El mochi (japonès 餅; xinès 麻糬) és una preparació culinària japonesa feta d'arròs glutinós cuit i aixafat amb un morter fins que esdevé una pasta, i després modelat. Com que té un gust naturalment més dolç que altres varietats d'arròs, és l'ingredient de base de nombroses receptes de dolços tradicionals (wagashi), però també forma part de diversos àpats salats o es fa fondre dins de sopes.

Bé que se'n consumeix tot l'any, al Japó és una menja tradicional de cap d'any i generalment es pren sol, lleugerament torrat i sucat en una salsa a base de shoyu. Com que el mochi és molt enganxós i menjat així costa de mastegar, en aquestes festes de cap d'any que se'n menja molt, causa hi sovint ennuegaments que poden acabar en morts.

Tradicionalment el mochi s'elabora en un cerimonial anomenat mochitsuki, que se sol fer en públic.

El mochi també és popular a Hawaii, Taiwan, Cambodja i Tailàndia com a menjar ràpid.

Referències

Vegeu també 
 Monaka
 Gelat de mochi

Gastronomia del Japó
Plats amb arròs
Postres i dolços del Japó